Di seguito una lista di asteroidi dal numero 520001 al 521000 con data di scoperta e scopritore.

520001–520100 

|-
| 520001  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520002  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520003  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520004  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520005  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520006  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520007  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520008  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520009  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520010  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520011  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520012  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520013  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520014  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520015  - ||  || || CSS 
|-
| 520016  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520017  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520018  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520019  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520020  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520021  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520022  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520023  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520024  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520025  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520026  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520027  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520028  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520029  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520030  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520031  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520032  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520033  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520034  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520035  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520036  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520037  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520038  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520039  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520040  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520041  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520042  - ||  || || CSS 
|-
| 520043  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520044  - ||  || || PMO NEO 
|-
| 520045  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520046  - ||  || || WISE 
|-
| 520047  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520048  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520049  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520050  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520051  - ||  || || CSS 
|-
| 520052  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520053  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520054  - ||  || || CSS 
|-
| 520055  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520056  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520057  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520058  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520059  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520060  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520061  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520062  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520063  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520064  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520065  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520066  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520067  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520068  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520069  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520070  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520071  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520072  - ||  || || CSS 
|-
| 520073  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520074  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520075  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520076  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520077  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520078  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520079  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520080  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520081  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520082  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520083  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520084  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520085  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520086  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520087  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520088  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520089  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520090  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520091  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520092  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520093  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520094  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520095  - ||  || || CSS 
|-
| 520096  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520097  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520098  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520099  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520100  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

520101–520200 

|-
| 520101  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520102  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520103  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520104  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520105  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520106  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520107  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520108  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520109  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520110  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520111  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520112  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520113  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520114  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520115  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520116  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520117  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520118  - ||  || || WISE 
|-
| 520119  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520120  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520121  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520122  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520123  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520124  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520125  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520126  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520127  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520128  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520129  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520130  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520131  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520132  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520133  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520134  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520135  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520136  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520137  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520138  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520139  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520140  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520141  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520142  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520143  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520144  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520145  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520146  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520147  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520148  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520149  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520150  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520151  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520152  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520153  - ||  || || SSS 
|-
| 520154  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520155  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520156  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520157  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520158  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520159  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520160  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520161  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520162  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520163  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520164  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520165  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520166  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520167  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520168  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520169  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520170  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520171  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520172  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520173  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520174  - ||  || || PMO NEO 
|-
| 520175  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520176  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520177  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520178  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520179  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520180  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520181  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520182  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520183  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520184  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520185  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520186  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520187  - ||  || || WISE 
|-
| 520188  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520189  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520190  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520191  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520192  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520193  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520194  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520195  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520196  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520197  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520198  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520199  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520200  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

520201–520300 

|-
| 520201  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520202  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520203  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520204  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520205  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520206  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520207  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520208  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520209  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520210  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520211  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520212  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520213  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520214  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520215  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520216  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520217  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520218  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520219  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520220  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520221  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520222  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520223  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520224  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520225  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520226  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520227  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520228  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520229  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520230  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520231  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520232  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520233  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520234  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520235  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520236  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520237  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520238  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520239  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520240  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520241  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520242  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520243  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520244  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520245  - ||  || || CSS 
|-
| 520246  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520247  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520248  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520249  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520250  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520251  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520252  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520253  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520254  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520255  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520256  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520257  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520258  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520259  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520260  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520261  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520262  - ||  || || LINEAR 
|-
| 520263  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520264  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520265  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520266  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520267  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520268  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520269  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520270  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520271  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520272  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520273  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520274  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520275  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520276  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520277  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520278  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520279  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520280  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520281  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520282  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520283  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520284  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520285  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520286  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520287  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520288  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520289  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520290  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520291  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520292  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520293  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520294  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520295  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520296  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520297  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520298  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520299  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520300  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

520301–520400 

|-
| 520301  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520302  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520303  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520304  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520305  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520306  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520307  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520308  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520309  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520310  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520311  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520312  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520313  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520314  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520315  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520316  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520317  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520318  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520319  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520320  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520321  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520322  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520323  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520324  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520325  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520326  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520327  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520328  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520329  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520330  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520331  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520332  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520333  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520334  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520335  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520336  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520337  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520338  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520339  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520340  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520341  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520342  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520343  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520344  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520345  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520346  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520347  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520348  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520349  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520350  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520351  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520352  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520353  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520354  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520355  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520356  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520357  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520358  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520359  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520360  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520361  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520362  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520363  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520364  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520365  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520366  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520367  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520368  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520369  - ||  || || CSS 
|-
| 520370  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520371  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520372  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520373  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520374  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520375  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520376  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520377  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520378  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520379  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520380  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520381  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520382  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520383  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520384  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520385  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520386  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520387  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520388  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520389  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520390  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520391  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520392  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520393  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520394  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520395  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520396  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520397  - ||  || || WISE 
|-
| 520398  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520399  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520400  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

520401–520500 

|-
| 520401  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520402  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520403  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520404  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520405  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520406  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520407  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520408  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520409  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520410  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520411  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520412  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520413  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520414  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520415  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520416  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520417  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520418  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520419  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520420  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520421  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520422  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520423  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520424  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520425  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520426  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520427  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520428  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520429  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520430  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520431  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520432  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520433  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520434  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520435  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520436  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520437  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520438  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520439  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520440  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520441  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520442  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520443  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520444  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520445  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520446  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520447  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520448  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520449  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520450  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520451  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520452  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520453  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520454  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520455  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520456  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520457  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520458  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520459  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520460  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520461  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520462  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520463  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520464  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520465  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520466  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520467  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520468  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520469  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520470  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520471  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520472  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520473  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520474  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520475  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520476  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520477  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520478  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520479  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520480  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520481  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520482  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520483  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520484  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520485  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520486  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520487  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520488  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520489  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520490  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520491  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520492  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520493  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520494  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520495  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520496  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520497  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520498  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520499  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520500  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

520501–520600 

|-
| 520501  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520502  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520503  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520504  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520505  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520506  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520507  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520508  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520509  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520510  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520511  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520512  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520513  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520514  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520515  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520516  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520517  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520518  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520519  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520520  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520521  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520522  - ||  || || LONEOS 
|-
| 520523  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520524  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520525  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520526  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520527  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520528  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520529  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520530  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520531  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520532  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520533  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520534  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520535  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520536  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520537  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520538  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520539  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520540  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520541  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520542  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520543  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520544  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520545  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520546  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520547  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520548  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520549  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520550  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520551  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520552  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520553  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520554  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520555  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520556  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520557  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520558  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520559  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520560  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520561  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520562  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520563  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520564  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520565  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520566  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520567  - ||  || || CSS 
|-
| 520568  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520569  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520570  - ||  || || CSS 
|-
| 520571  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520572  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520573  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520574  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520575  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520576  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520577  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520578  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520579  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520580  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520581  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520582  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520583  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520584  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520585  - ||  || || Osservatorio Sonear
|-
| 520586  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520587  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520588  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520589  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520590  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520591  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520592  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520593  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520594  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520595  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520596  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520597  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520598  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520599  - ||  || || ODAS 
|-
| 520600  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|}

520601–520700 

|-
| 520601  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520602  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520603  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520604  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520605  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520606  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520607  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520608  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520609  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520610  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520611  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520612  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520613  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520614  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520615  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520616  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520617  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520618  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520619  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520620  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520621  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520622  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520623  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520624  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520625  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520626  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520627  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520628  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520629  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520630  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520631  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520632  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520633  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520634  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520635  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520636  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520637  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520638  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520639  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520640  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520641  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520642  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520643  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520644  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520645  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520646  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520647  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520648  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520649  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520650  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520651  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520652  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520653  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520654  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520655  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520656  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520657  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520658  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520659  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520660  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520661  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520662  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520663  - ||  || || LINEAR 
|-
| 520664  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520665  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520666  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520667  - ||  || || CSS 
|-
| 520668  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520669  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520670  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520671  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520672  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520673  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520674  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520675  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520676  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520677  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520678  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520679  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520680  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520681  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520682  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520683  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520684  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520685  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520686  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520687  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520688  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520689  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520690  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520691  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520692  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520693  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520694  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520695  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520696  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520697  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520698  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520699  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520700  - ||  || || Spacewatch 
|}

520701–520800 

|-
| 520701  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520702  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520703  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520704  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520705  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520706  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520707  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520708  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520709  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520710  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520711  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520712  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520713  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520714  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520715  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520716  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520717  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520718  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520719  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520720  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520721  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520722  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520723  - ||  || || CSS 
|-
| 520724  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520725  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520726  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520727  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520728  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520729  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520730  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520731  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520732  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520733  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520734  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520735  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520736  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520737  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520738  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520739  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520740  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520741  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520742  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520743  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520744  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520745  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520746  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520747  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520748  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520749  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520750  - ||  || || SSS 
|-
| 520751  - ||  || || CSS 
|-
| 520752  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520753  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520754  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520755  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520756  - ||  || || CSS 
|-
| 520757  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520758  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520759  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520760  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520761  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520762  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520763  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520764  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520765  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520766  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520767  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520768  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520769  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520770  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520771  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520772  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520773  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520774  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520775  - ||  || || CSS 
|-
| 520776  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520777  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520778  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520779  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520780  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520781  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520782  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520783  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520784  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520785  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520786  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520787  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520788  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520789  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520790  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520791  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520792  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520793  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520794  - ||  || || CSS 
|-
| 520795  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520796  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520797  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520798  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520799  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520800  - ||  || || CSS 
|}

520801–520900 

|-
| 520801  - ||  || || CSS 
|-
| 520802  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520803  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520804  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520805  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520806  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520807  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520808  - ||  || || WISE 
|-
| 520809  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520810  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520811  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520812  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520813  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520814  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520815  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520816  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520817  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520818  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520819  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520820  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520821  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520822  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520823  - ||  || || CSS 
|-
| 520824  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520825  - ||  || || LONEOS 
|-
| 520826  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520827  - ||  || || WISE 
|-
| 520828  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520829  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520830  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520831  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520832  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520833  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520834  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520835  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520836  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520837  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520838  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520839  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520840  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520841  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520842  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520843  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520844  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520845  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520846  - ||  || || CSS 
|-
| 520847  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520848  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520849  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520850  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520851  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520852  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520853  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520854  - ||  || || WISE 
|-
| 520855  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520856  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520857  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520858  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520859  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520860  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520861  - ||  || || CSS 
|-
| 520862  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520863  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520864  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520865  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520866  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520867  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520868  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520869  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520870  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520871  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520872  - ||  || || CSS 
|-
| 520873  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520874  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520875  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520876  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520877  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520878  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520879  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520880  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520881  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520882  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520883  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520884  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520885  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520886  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520887  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520888  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520889  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520890  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520891  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520892  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520893  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520894  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520895  - ||  || || SSS 
|-
| 520896  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520897  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520898  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520899  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520900  - ||  || || Spacewatch 
|}

520901–521000 

|-
| 520901  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520902  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520903  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520904  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520905  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520906  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520907  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520908  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520909  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520910  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520911  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520912  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520913  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520914  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520915  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520916  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520917  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520918  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520919  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520920  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520921  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520922  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520923  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520924  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520925  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520926  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520927  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520928  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520929  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520930  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520931  - ||  || || WISE 
|-
| 520932  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520933  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520934  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520935  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520936  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520937  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520938  - ||  || || CSS 
|-
| 520939  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520940  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520941  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520942  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520943  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520944  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520945  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520946  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520947  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520948  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520949  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520950  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520951  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520952  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520953  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520954  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520955  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520956  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520957  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520958  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520959  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520960  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520961  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520962  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520963  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520964  - ||  || || CSS 
|-
| 520965  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520966  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520967  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520968  - ||  || || CSS 
|-
| 520969  - ||  || || WISE 
|-
| 520970  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520971  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520972  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520973  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520974  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520975  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520976  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520977  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520978  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520979  - ||  || || CSS 
|-
| 520980  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520981  - ||  || || CSS 
|-
| 520982  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520983  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520984  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520985  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520986  - ||  || || ADAS 
|-
| 520987  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520988  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520989  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520990  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520991  - ||  || || Mount Lemmon Survey 
|-
| 520992  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520993  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520994  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520995  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520996  - ||  || || Spacewatch 
|-
| 520997  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520998  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 520999  - ||  || || Pan-STARRS 
|-
| 521000  - ||  || || Pan-STARRS 
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0520001